Алекс Шульц (, род. 1993, Штутгарт, Германия) — немецкий диджей и музыкальный продюсер. Известен своей песней «In The Morning Light», композиция вошла в альбом Робина Шульца «». На музыкальном сайте Spotify, песню прослушали более 10 миллионов раз.

Биография 
Алекс Шульц начал заниматься музыкой с пяти лет. Интерес к электронной музыки у него появился в четырнадцать лет.

Шульц записал ремикс песен «Love Me Better» группы Love Thy Btprother, «Waves» певца Dotan’a, «» Робина Шульца и «Heartbeat» певца Autograf’a, вошедших в альбом Tiesto «AFTR-HRS». Шульц выпустил одиночные синглы «Please Don’t Say You Love Me» и «The Girl From Paris», записал совместно с музыкантом Kiso несколько синглов «Middle», «U & I» и «Dirty Secret».

Дискография

Чарты

Синглы

Ремиксы 

2014
 Фил Коллинз — Another Day in Paradise (Felix Jaehn and Alex Schulz Remix)
 Алекс Шульц и Феликс Йен — Dare (Alex Schulz Remix)
2015
  — Waves (Alex Schulz Remix)
 Робин Шульц — Headlights (Alex Schulz Remix)
  —  (Alex Schulz Remix)
 Фил Коллинз — Another Day in Paradise (Felix Jaehn and Alex Schulz Remix)
 Hollow Coves — The Woods (Alex Schulz Remix)
 Федер — Goodbye (Alex Schulz Remix)
2016
 Зара Ларссон и MNEK —  (Alex Schulz Remix)
 The New Coast — Lost In Your Love (Alex Schulz Remix)
 Clean Bandit совместно с Джесс Глинн —  (Alex Schulz Remix)
 Major Lazer совместно с  —  (Alex Schulz Remix)
 Kiso совместно с Kayla Diamond — So Londpg (Alex Schulz Remix)
 OneRepublic — If I Lose Myself (Alex Schulz Remix)
 LOVETHYBROTHER — Love Me Better (Alex Schulz Remix)
  — Hold On (Alex Schulz Remix)
 Meadowlark — Fire (Alex Schulz Remix)
 MAX MANIE — Laura (Alex Schulz Remix)
2017
 Leo Stannard and Frances — Gravity (Alex Schulz Remix)
 A R I Z O N A — Oceans Away (Alex Schulz Remix)
 Лана Дель Рей — Born to Die (Alex Schulz Remix)
 The Chainsmokers —  (Alex Schulz & Jona Selle Remix)

Примечания 

Родившиеся в 1993 году
Википедия:Биографии современников
Персоналии:Штутгарт
Диджеи Германии
Музыканты в жанре электронной музыки